LSN steht als Abkürzung für:
 Landesamt für Statistik Niedersachsen
 Landesschwimmverband Niedersachsen
 , eine andere Bezeichnung für Carrier-grade NAT, ein IPv4-Netzwerkdesign für Adressübersetzung (NAT) auf Providerebene
 Local Security Network, ein Brand- und Einbruchmelde-Bussystem des Unternehmens Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 engl. , eine laufende Nummer für Transaktionsprotokolle in Datenbanksystemen
 Landesregierung von Sachsen und Sächsischer Landtag (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung